Durfort (Ariège)
 Durfort (Tarn)
ook:
Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac,  Gard 
Durfort-Lacapelette,  Tarn-et-Garonne